Conker – personaggio del videogioco Diddy Kong Racing e di altri videogiochi in cui è protagonista:
Conker's Pocket Tales – videogioco del 1999 
Conker's Bad Fur Day – videogioco del 2001
Conker: Live & Reloaded – videogioco del 2005